Нове-Седло (, ) — город на западе Чешской Республики, в районе Соколов Карловарского края.

История 
Первые письменные упоминания о поселении относятся к 1397 году. Получил статус города в 1908 году.

География 
Расположен на левом берегу реки Огрже, на северо-западе от исторического города Локет, на высоте 410 м над уровнем моря.

Через Нове-Седло проходит дорога, соединяющая Локет и Ходов, которая на южной окраине города соединяется с трассой, идущей из Карловых Вар в Соколов.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Карловарского края